I. Knut korai dán király
 I. Knut dán király
 I. Knut obodrita király
 I. Knut svéd király